Stefan Rosiński (1888–1964) – polski ekonomista
 Stefan Rosiński (1911–1973) – polski chemik
 Stefan Rosiński (1941–2021) – polski etnolog